AMC (stacja telewizyjna) – amerykańska telewizja kablowa
 American Motors Corporation (AMC) – dawny amerykański koncern i producent samochodów
 AMC - Airspace Management Cell – komórka zarządzania przestrzenią powietrzną - Skrót używany w NATO
 Advanced Mezzanine Card – standard modułów telekomunikacyjnych i obliczeniowych
 Air Malta – narodowe linie lotnicze Malty, oznaczenie kodowe (kod linii IATA: KM/kod linii ICAO: AMC)
 Armed Merchant Cruiser – klasa statków z okresu I i II wojny światowej
 artrogrypoza
 AMC (multiplex) – sieć kin wielosalowych w USA
 AMC Airlines – egipskie czarterowe linie lotnicze